Список станцій Українських залізниць

4